Tidy ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Tidy (1932–2017), englischer Kameramann

Tidy bezieht sich auf:

 HTML Tidy, Computerprogramm